Als Berliner Landespokal werden bezeichnet:

 der Berliner Landespokal (Fußball)
 der Berliner Volleyball-Landespokal